Иван Калмыков: Калмыков, Иван Иванович (1924—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Калмыков, Иван Леонидович (1866—1925) — русский художник.
 Калмыков, Иван Павлович (1890—1920) — казачий атаман, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, белоэмигрант.